«Выхожу́ оди́н я на доро́гу» — стихотворение Михаила Лермонтова, написанное в конце мая — начале июня 1841 года в Ставрополе. По мнению исследователей, в произведении зафиксирован «лирический итог исканий, тем и мотивов», к которым поэт обращался в последние годы жизни. Написано пятистопным хореем с «анапестическими ходами». Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1843, № 4).

Стихотворение стало основой для романса, музыку к которому в 1861 году сочинила композитор Елизавета Шашина.

Основная тема. Отзывы 

Лермонтоведы указывают на наличие в стихотворении «эмблематичных слов»; за каждым из них стоит своя «поэтическая история». Так, «кремнистый путь», о котором упоминается во второй строчке, — это моментальная точная зарисовка мира, в частности, кавказской природы, в окружении который поэт находился в последние — перед роковой дуэлью — месяцы жизни.

Образ пустыни, возникающий в третьей строке, несёт в себе мотив странничества, являющегося одним из сквозных в творчестве Лермонтова: его герой нередко чувствует себя бесприютным скитальцем, одиноко бредущим по земле. «Голубое сиянье» — это не только обозначение любимого цвета автора, но и выход на «космическую широту» при описании ночного пейзажа.

Исследователи обнаруживают тематическую перекличку этого стихотворения с другими произведениями Лермонтова («Три пальмы», «Демон», «Мцыри», «Ветка Палестины»), а также с пушкинским «Пора, мой друг, пора», его же стансами («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») и гейневским «Der Tod, das ist die kühle Nacht».

Литературовед Эмилия Обухова сравнивает путешествие лирического героя стихотворения с полётом человека, который, с одной стороны, рассказывает о своём пребывании на высоте («В небесах торжественно и чудно»), а с другой — смотрит оттуда на родную планету («Спит земля в сиянье голубом»). Подобные «перемещения» позже совершали и Джек Лондон («Межзвездный скиталец»), и Марина Цветаева («Поэма воздуха»). Однако, как утверждает Обухова, только Лермонтов смог угадать, каков цвет Земли при наблюдениях из космоса.
 

Одним из первых на стихотворение откликнулся Виссарион Белинский, включивший его в число тех лермонтовских произведений, которые «принадлежат к эпохе полного развития могучего таланта незабвенного поэта». Лев Толстой отдельно выделил вторую строку — сочетание «кремнистый путь» восхитило писателя своей точностью. Литературовед Дмитрий Овсянико-Куликовский назвал «Выхожу один я на дорогу» «психологической и моральной утопией свободы и покоя».

Музыкальные адаптации 
Стихотворный размер и ритмика произведения таковы, что, по мнению историка Василия Ключевского, композитору, читающему «Выхожу один я на дорогу», не составит труда «подобрать мотивы и звуки при переложении на ноты». Поэтому в разные годы к стихотворению обращались не только профессиональные авторы, но и музыканты-любители. Среди них — Пётр Булахов, Константин Вильбоа, Николай Огарёв, заметивший, что лермонтовские строчки «так изящно выражены, что их можно не только читать, их можно петь, — да ещё на совсем своеобразный лад». В общей сложности известно более двадцати вариантов романсов и песен «Выхожу один я на дорогу».

Наибольшую известность получил вариант, написанный в 1861 году Елизаветой Шашиной. Она была композитором-любителем и выступала на концертах вместе с сестрой. Сочинённый Шашиной романс воспринимался публикой как народная песня.

Свою версию в 1979 году записала Анна Герман. Редакция «Афиша Daily» в 2015 году поставила её вариант на 7-е место в списке «25 лучших песен Анны Герман» как «высшую точку увлечения певицей песенной формы 19-го века».

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песни Анны Герман
Стихотворения Михаила Лермонтова
Стихотворения 1843 года